Les Juges du Palais-Royal peuvent être ceux siégeant au  
Conseil constitutionnel.
Conseil d'État.